Байка́л — деревня в Сыропятском сельском поселении Кормиловского района Омской области. Население по состоянию на 2010 год составляет 91 человек.

История

География 
Уличная сеть состоит из двух географических объектов: улиц Мичурина и Пролетарская

Население

Инфраструктура

Транспорт 
Подъездная дорога на автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области (идентификационный номер 52 ОП РЗ К-2)

Примечания 

Населённые пункты Кормиловского района